Parole à la défense (, Slovo dlya zashchity) est un film soviétique réalisé par Vadim Abdrachitov, sorti en 1976.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre français : Parole à la défense
 Photographie : Anatoli Zabolotski
 Musique : Vladimir Martynov
 Décors : Ippolit Novoderejkin

Notes et références

Liens externes 
 

Film soviétique sorti en 1976
Film dramatique soviétique